Maresi – abitanti di Mara (Italia)
Maresi – abitanti di Maracalagonis